Нанолуковица или луковичная форма углерода ( или nested nanoparticle) — наноразмерная углеродная структура, образованная вложенными друг в друга углеродными сферами.

Описание 
При нагреве детонационного наноалмаза в инертной атмосфере (азот, гелий) или в вакууме до 900oС происходит выделение газа сложного состава, содержащего в основном CO2, N2 и CH4. При более высокой температуре начинается графитизация наноалмаза — переход наноалмаза в графит, как правило, также наноразмерный (так называемый нанографит). Промежуточной стадией в этом процессе является луковичная форма углерода. Наноалмазы перестраивают свою структуру, образуя вложенные друг в друга углеродные сферы — наноматрёшку — углеродную луковку, или многослойный фуллерен. В свою очередь эта луковичная форма углерода под действием электронного луча может снова перестроиться в наноалмаз. В присутствии массивной каталитической фазы (например, графита) и без воздействия электронного луча углеродные луковицы со временем деформируются и разрушаются. 

Возможность формирования замкнутых проводящих слоёв луковичного углерода на поверхности 4–5 нм частиц наноалмаза в процессе термического или электронно-лучевого отжига открывает перспективы создания электронных структур с квантовыми точками, пригодных для коммутации электрических сигналов, детектирования и генерации электромагнитного излучения.

Литература 
 Vul Ya., Aleksenskiy A. E., Dideykin A. T.: Detonation nanodiamonds: technology, properties and applications // Nanosciences and Nanotechnologies in Encyclopedia of Life Support Systems. — Oxford, UK, 2009. 
Рехвиашвили С.Ш., Бухурова М.М. Устойчивость углеродной нанолуковицы в контакте с графитовой подложкой // Письма в журнал технической физики. 2019. Т.45. №12. С.9-11.

Ссылки 

Нанотехнология
Углерод